Lone Star Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lone Star Township (Kansas)
 Lone Star Township (Oklahoma)
 Lone Star Township (South Dakota)